Бурты — топоним.

Россия 
 Бурты — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

Украина 
 Киевская область
 Бурты — село, Кагарлыкский район.
 Кировоградская область
 Бурты — село, Новомиргородский район.
 Полтавская область
 Бурты — село, Кременчугский район.
 Бурты — село, Новосанжарский район.
 Бурты — село, Полтавский район.
 Хмельницкая область
 Бурты — село, Чемеровецкий район.
 Черкасская область
 Бурты — село, Шполянский район.